Paik kan som auktorsförkortning betyda:

 Kap Yong Paik
 Woon Hah Paik

Robotskapade auktorsförkortningar